Вра́пчиште (, ) — община в Северной Македонии. Расположена на северо-западе страны. Население составляет 25 399 человек (2002 год), значительную часть населения общины составляют албанцы.

Административный центр — село Врапчиште.

Площадь территории общины 157,98 км².

Кроме села Врапчиште в состав общины входит ещё 14 сёл: Врановци, Галате, Градец, Горъяне, Добри-Дол, Гюргевиште, Зубовце, Калиште, Ломница, Неготино-Полошко, Ново-Село, Пожаране, Сенокос и Топлица.

Этнический состав населения общины согласно переписи 2002 года:

Примечания

Ссылки 
  
 vrapciste

Общины Северной Македонии